Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1928 – zawody olimpijskie w skokach narciarskich przeprowadzone 18 lutego 1928 roku w ramach igrzysk w Sankt Moritz.

Podczas igrzysk rozegrany został jeden konkurs skoków narciarskich. Były to zawody indywidualne na skoczni Olympiaschanze w Sankt Moritz o punkcie konstrukcyjnym umieszczonym na 66 metrze. Najlepszym zawodnikiem okazał się Alf Andersen i tym samym wywalczył złoto olimpijskie, srebro zdobył Sigmund Ruud, a brąz – Rudolf Burkert.

Łącznie w zawodach wystartowało 38 skoczków narciarskich z trzynastu narodowych reprezentacji. Najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w konkursie olimpijskim, był Ernst Feuz (18 lat i 164 dni), natomiast najstarszym – Anders Haugen (39 lat i 116 dni).

Po raz drugi skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich. Tytułu mistrzowskiego bronił zwycięzca z igrzysk w Chamonix – Jacob Tullin Thams.

Wyniki konkursu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1928
1928